

Biologia 
 Sparviero – uccello rapace

Aeromobili 
Pasotti F.9 Sparviero – aereo da turismo italiano
Pro.Mecc Sparviero – aeromobile ultraleggero
S.M.79 "Sparviero" – bombardiere/aerosilurante trimotore italiano impiegato durante la seconda guerra mondiale
Teichfuss Sparviero – aliante italiano

Navi 
 Classe Sparviero – classe di aliscafi della Marina Militare Italiana
 Sparviero – portaerei della Regia Marina
 Sparviero – esploratore leggero della Regia Marina

Altro 
Sparviero – tipo di rete da pesca
Sparviero – figura araldica
Uno sparviero – dipinto di Jacopo de' Barbari

Pagine correlate 
 Lo sparviero